Гран-прі Сінгапуру 2010 (офіційно SingTel Singapore Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 26 вересня 2010 року на автодромі Маріна Бей, Сінгапур. Це була п'ятнадцята гонка сезону 2010 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
 – Ніко Хюлькенберг був оштрафований на 5 позицій за зміну коробки передач після Гран-прі Італії 2010.
 – Феліпе Масса не вдалося встановити час кола після зупинки на трасі в першій частині кваліфікації.

Перегони 

Примітки
 – Адріан Сутіл був оштрафований на 20 секунд після гонки за незаконне отримання переваги часу на 7 повороті, на першому колі.
 – Після протесту Force India, Ніко Хюлькенберг був оштрафований на 20 секунд після гонки за незаконне отримання переваги часу.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Singapore Grand Prix Official Website 

Гран-прі Сінгапуру
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Вересень 2010
2010 у сінгапурському спорті